Soapserie, een genre televisieprogramma's
Soap (televisieserie), een Amerikaanse comedyserie
SOAP (protocol), een computerprotocol
S.O.A.P., een Deense band